Нади́р может принимать значения:
 Надир — точка небесной сферы.
  — предполагаемый ударный подводный кратер  шириной 8 км на Гвинейском плато (Guinea Plateau) в Атлантическом океане, находящийся в 400 км от побережья Гвинеи. Назван в честь подводной горы Надир, расположенной в 100 км к югу от кратера.

Персоналии 
 Надир Мухаммад — бухарский хан. 
 Надир-шах () — шах Ирана (1736—47) и основатель династии Афшаридов.
 Надир, Кериме (1917—1984) — турецкая писательница.
 Надир, Манзур (род. 1955) — гайанский политик.
 Надир, Мойше (настоящее имя Исаак Райз; 1885—1943) — еврейский поэт, переводчик, прозаик, писал на идише.

См. также